Aurora-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Aurora-Gletscher (Alaska), Gletscher im Glacier-Bay-Nationalpark, Alaska, Vereinigte Staaten
 Aurora-Gletscher (Ross-Insel), Gletscher auf der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktika